Хан се може односити на:
 Хан Кинези, највећа етничка заједница на свету
 Династија Хан, 
или:
 Хан (Котор), насељено место у општини Котор, Република Црна Гора
 Хан Пијесак, насељено место и општина у Републици Српској, БиХ
 Хан (Француска), насељено место у департману Де Севр, Република Француска
 Хан сир Нијед, насељено место у департману Мозел, Република Француска
 Владичин Хан, град и сједиште истоимене општине, Пчињски округ, Република Србија 
 Хан (река у Кореји), река у Јужној Кореји
 Хан (Немачка), град у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија. Једно је од 10 општинских средишта округа Метман
 Хан (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у Мексику у савезној држави Кинтана Ро у општини Фелипе Кариљо Пуерто
 Хан (Хунсрик), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Хан ам Зе, општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Хан бај Маринберг, општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат

или:
 Хан (титула), владарска титула
 Хан (објекат), грађевински објекти из периода Османског царства намењени за смештај путника и њихових каравана

или:
 Хан Ји, кинески есејиста и песник
 Хан Соло, лик из универзума Звезданих ратова